Kofarnihon – rzeka w Tadżykistanie i Uzbekistanie
 Kofarnihon – była nazwa miasta Wahdat